A vasember jelentései:

 Vasember, a Marvel Comics képregényszereplője
 A Vasember (2008), Jon Favreau filmje
 Vasember 2. (2010), Jon Favreau filmje
 Vasember 3. (2013), Shane Black filmje
 Vasember (1994), rajzfilmsorozat
 Vasember (2011), animesorozat
 A vasember (1981), Andrzej Wajda filmje
 A Vasember (2007),  Patrick Archibald, Jay Oliva és Frank Paur filmje
 Tetsuo – A vasember (1988), Cukamoto Sinja filmje
 Ironman triatlon (magyarosan Vasember triatlon), sportverseny